M200 ou M-200 peut faire référence à :
 Chevrolet Spark (M200), deuxième génération de la Chevrolet Spark ;
 CheyTac M200 Intervention, un fusil de précision américain ;
 CVT M-200, un planeur italien.